Kortistatin se može odnositi na:

Kortistatin (neuropeptid), peptidni hormon
Kortistatini, klasa steroida